Kazimierz Wolski (zm. 1691) – podsędek sanocki, podstoli sanocki
 Kazimierz Wolski (zm. 1713) – kasztelan kruszwicki, podwojewodzi inowrocławski
 Kazimierz Wolski (zm. 1863) – powstaniec styczniowy
 Kazimierz Marek Wolski (1952–2021) – polski szermierz na wózku, wielokrotny Mistrz Polski w szpadzie i florecie (kat. C)

Przypisy